Anseele ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Anseele (1856–1938), belgischer sozialistischer Politiker
 Edward Anseele jr. (1902–1981), belgischer sozialistischer Politiker und Widerstandskämpfer